ima više značenja.

 Oksaprozin, lek
 Alvo (Nebraska)